Arcești se poate referi la:
Localități din România
Arcești, Olt 
Localități din România cu nume compuse
Arcești-Cot, Olt